Бюжа:

 Бюжа — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. 
 Бюжа — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент Коррез.